Бибервир () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хельмут Шрайер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля